Termenul „Colombo” se poate referi la:
 Colombo, cel mai mare oraș si fosta capitală a statului Sri Lanka 
 Colombo, un crater lunar
 Colombo District, un cartier administrativ din Sri Lanka, care include orașul Colombo.
 Colombo (Paraná), Brazilia

Vezi și
 Colombo, nume de familie
Columbo este un serial de filme polițiste americane
Christopher Columbus